Eumenes kan syfta på

 Eumenes – ett släkte steklar, se Krukmakargetingar

Personer
 Eumenes från Kardia, grekisk militär och statsman
 Eumenes I av Pergamon, attalidisk härskare av Pergamon
 Eumenes II av Pergamon, attalidisk kung av Pergamon 
 Eumenes III av Pergamon, tronpretendent av Pergamon